Тює́-о-Грозе́й, Тює-о-Ґрозей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 65 км на південь від Меца, 21 км на південний захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 176,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тює-о-Грозей на сайті французького Національного інституту географії
 Тює-о-Грозей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тює-о-Грозей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тює-о-Грозей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тює-о-Грозей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель